Xogum — título dos soberanos do Japão antes da monarquia
 Xógum (livro) — romance de James Clavell
 Xogum ou Maurício Rua — lutador brasileiro de vale-tudo Faixa Preta de Muay Thai e Faixa Preta de Jiu-Jitsu

Desambiguações de história